ФК Озрен може бити:

 ФК Озрен Сокобања
 ФК Озрен Петрово
 ФК Озрен Семизовац